

Diverse 
Koek (lekkernij), etenswaar
Koek (heraldiek), rond schijfje (met afbeelding) in de heraldiek
Koek-en-zopie, drank- en etenstentje bij het schaatsen in de winter
De Koek, muziekalbum van Eefje de Visser 
Koeken Troef!, Vlaams productiehuis

Nederlandse personen 
Bobbie Koek, actrice 
Cees Koeken, wielrenner 
Marike Koek, poppenspeelster 
Merijn Koek, snowboarder 
Paul Koek, theatermaker en muzikant 
Rudy Koek, shorttracker 
Ties Koek, burgemeester
Wijo Koek, regisseur en scenarioschrijver

Belgisch persoon 
Paul Koeck, Vlaams schrijver